Mierzyszki (gmina Turgiele)
 Mierzyszki (gmina Koleśniki)